Frumosu több romániai település neve:

 Frumosu, Neamț megye 
 Frumosu, Suceava megye